Nain – miejscowość na Jamajce
 Nain – osada w Palestynie znana z Nowego Testamentu (por. Łk 7,11-17)
 Na’in – arabska wioska w Izraelu, niedaleko Nazaretu
Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Náin I
 Náin II
 Náin (ojciec Dáina Żelaznej Stopy)